Deni steht für:

 die Untereinheit des mazedonischen Denars, siehe Mazedonischer Denar
 ein indigenes Volk, siehe Deni (Volk)
 Kurzform von Denitrifikation, ein Verfahrensschritt in der Abwassertechnik

Deni ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Deni, deutscher Fußballspieler
 Wiktor Nikolajewitsch Deni (1893–1946), sowjetischer Satiriker, Karikaturist und Plakatkünstler

Siehe auch:
 Denis
 Deny